Kerstmis, een christelijk feest
 een op Kerstavond of Eerste Kerstdag gehouden mis (spelling zonder hoofdletter: kerstmis)
 Kerstmis (Marco Borsato), een single van de Nederlandse zanger Marco Borsato
 Een Kerstmis, een hoorspel van Ankie Peypers uitgezonden in 1969
 Nollaig na mBan of Vrouwenkerstmis, een Ierse traditie

Zie ook
 Christmas (doorverwijspagina)